Franciaország
Teillé, település Loire-Atlantique megyében
Teillé, település Sarthe megyében